

Жінки 
 Студінська Галина Яківна — український вчений-економіст, доктор економічних наук.

Чоловіки 
 Студінський Володимир Аркадійович (* 1962) — український вчений-економіст, кандидат економічних наук, доктор історичних наук.
 Студінський Дмитро Віталійович (1998—2020) — український військовик.

Див. також 
 Студинський
 Студзинський